Сезон 2015/16 е 112-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 85-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г. Отборът ще се състезава за рекордната 33-та титла в Испания, 11 титла в Шампионската лига, който сезон е 19-и пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

На 25 май 2015 г. Реал Мадрид взима решение да освободи Карло Анчелоти от поста старши треньор на отбора, а причините са лошият 2014/15 сезон, в който клубът не спечели нито една титла, за която се състезаваше. Неговото място се заема от Рафаел Бенитес, който на 3 юни 2015 г. подписва тригодишен договор с Реал Мадрид. Футболистите на Реал Мадрид се събират за първа тренировка за новия сезон на 10 юли 2015 г., а програмата им за лятната подготовка включва участие в няколко летни турнира в Австралия, Китай и Германия.

На 4 януари 2016 г. Рафаел Бенитес е освободен от поста, заради незадоволителни резултати. Ръководството на Реал Мадрид решава да назначи за старши треньор Зинедин Зидан, който дотогава е треньор на Реал Мадрид Кастиля. Договора му е за срок от 2,5 години, а негов помощник е Давид Бетони.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: € 86.9 милиона

Напуснали 

Общо приходи: € 17.0 милиона
Загуби:  € 69.9 милиона

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 23 август 2015 г. до 9 януари 2016 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 17 януари 2016 г. до 15 май 2016 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 15 септември 2015 г. до 8 декември 2015 г.

 Последна промяна: 8 декември, 2015

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 14 декември 2015 година. Първият мач е на 17 февруари 2016, а реваншът на 8 март 2016

Четвъртфинал 
 Жребият се изтегли на 18 март 2016 година. Първият мач се изигра на 5 април 2016, а реваншът на 12 април 2016 година.

Полуфинал 
 Жребият се изтегли на 15 април 2016 година. Първият мач ще е на 26 април 2016, а реваншът на 4 май 2016 година.

Финал

Купа на Испания 
Реал Мадрид ще започне надпреварата за Купата на Краля през сезон 2015/16 от 1/16 финалите.

Отбора е изхвърлен от турнира, защото е използвал играч по време на мача, който трябвало да бъде наказан за тази среща.

1/16 финали

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна: 28 май 2016

Хеттрик 

 Кристиано Роналдо има 37 хеттрика с екипа Реал Мадрид
 Гарет Бейл има 3 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 Последна промяна: 28 май 2016

Асистенции 

Последна промяна: 28 май 2016

Стартов състав 

 Последно обновяване: 25 август 2014

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2015/16
Реал Мадрид сезони